Ви́ктор Аза́ров:
 Азаров, Виктор Сергеевич (род. 1961) — глава Мытищинского муниципального района Московской области.
 Азаров, Виктор Яковлевич (1921—2015) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.